Molloy puede referirse a:

Personas:
 Bill Molloy (n 1929), futbolista inglés.
 Brian Peter John Molloy, botánico neozelandés.
 Matt Molloy, músico irlandés.

Otros:
 Molloy, una novela de Samuel Beckett.
 Molloy Hole, el punto más profundo del Océano Ártico.
 Molloy (TV series)